est la formule brute de plusieurs isomères.

 Alcène
 propadiène ou allène, numéro CAS 
 cyclopropène, numéro CAS 

 Alcyne
 propyne, numéro CAS

Voir aussi 

 , ,  ------------------------------------------ , , C3H8
 , , ,  ---------------------------- , , , 
 , , , ,  -------------- C5H4, , , ,